Бавáрская Википе́дия () — раздел Википедии на баварском языке (баварском диалекте немецкого языка).

Баварская Википедия была создана в мае 2006 года. На    года в данном разделе насчитывалось  , что позволяет ему занимать 111 место среди всех Википедий. Также в баварской Википедии зарегистрировано  , из них  совершили какое-либо действие за последние 30 дней, а   имеют статус администраторов. Мультимедийные файлы в Баварской Википедии присутствуют; также есть некоторое количество ботов, выполняющих стилевые правки и заливки статей. Общее число правок составляет .

Глубина раздела (уровень развития языкового раздела) не высок, и на текущий момент составляет  единиц.

Динамика количества статей 

Началом баварской Википедии послужила просьба установить южнотирольскую языковую версию Википедии на Мета-вики 12 августа 2005 г. Впоследствии, 20 августа 2005 года это пожелание было изменено на просьбу создать Баварскую Википедию. Она начала действовать с 2 мая 2006 года в качестве тестовой Википедии и 30 сентября 2006 года была, наконец, запущена полноценная версия Баварской Википедии на bar.wikipedia.org.

Первыми пятью страницами на баварском языке были статьи:
  (2 мая 2006 6:32)
  (3 мая 2006 16:39)
  (4 мая 2006 13:55)
  (4 мая 2006 14:18)
  (4 мая 2006 19:08)

Распространение 

Баварский язык, известный также как баварский диалект или австро-баварский диалект немецкого языка, в языковом отношении является одним из самых далёких от стандартного немецкого языка. Число носителей баварского языка превышает 12 000 000 человек.

В основном он распространён в федеральной земле Бавария, на юго-востоке Верхней и Средней Франконии. Обнаруживается на юге Верхнего Пфальца), а также в Австрии (Верхняя Австрия, Нижняя Австрия, Зальцбург, Бургенланд, север Штирии и Тироля) и Италия (автономная провинция Больцано в области Трентино-Альто-Адидже). До 1945 года на баварском диалекте говорили также немцы южной Чехии.

Источники 
 
 Список Википедий на MetaWiki
 Logbuch zum Vaschiam da importierten Artike

См. также 
 Полный список Википедий

Википедия
Немецкий
Сайты, появившиеся в 2006 году